Budynek Domu Studenckiego nr 1 w Toruniu – gmach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w którym znajduje się Dom Studencki nr 1.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się we wschodniej części dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, na tzw. małym campusie, przy ul. Mickiewicza 2/4, w sąsiedztwie Hotelu Mercure.

Historia 

Budynek powstał w latach 1934 – 1935 według projektu arch. Leopolda Jarosławskiego i pierwotnie był siedzibą Domu Społecznego im. Józefa Piłsudskiego. Do wybuchu II wojny światowej w gmachu tym ulokowane były liczne instytucje społeczne. 

W 1945 roku obiekt zagospodarował na swoje potrzeby Uniwersytet Mikołaja Kopernika, lokując w nim Dom Studencki nr 1. 

Od 2008 roku w budynku znajduje się także Archiwum UMK (magazyn, sala ekspozycyjno-konferencyjna, pracownia naukowa oraz biura).

W 2011 roku budynek został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. Figuruje również w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr 934).

Architektura 
Budynek powstał w stylu modernistycznym.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Budynki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Toruń
Budynki mieszkalne w Toruniu